Пику́льник краси́вый, или Пику́льник заме́тный, или Пику́льник разноцве́тный, или Зя́бра, или Петушок () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение высотой 0,5—1 м. Четырёхгранный стебель заметно утолщается в узлах, покрыт щетинистыми волосками, как и листья. Листья супротивные, короткочерешковые, заострённые, с зубчатым краем.

Цветение с июня по октябрь. Цветки собраны в мутовки у верхних листьев. Среди представителей своего рода пикульник красивый ярко выделяется своей окраской цветков. Почти вся нижняя часть губы венчика — пурпурного цвета, верхняя её часть ярко-жёлтого цвета, часто с пурпурными пятнами. Остальная часть венчика бледно-жёлтая. Прицветники линейно- или яйцевидно-ланцетные с шиловидным окончанием. Чашечка с жестким опушением. Верхняя губа овальная, на конце тупозубчатая, а средняя лопасть нижней губы продолговатая, несколько шире боковых.

Плод — тёмно-серый трёхгранный орешек.

Соцветия и плоды ядовиты.

Распространение и местообитание 
Пикульник красивый встречается в умеренной зоне Европы и Западной Азии в чащах и окраинах лесов, влажных лугах, в кустарниках, на травянистых склонах, полях, в огородах и сорных местах. Предпочитает богатые питательными веществами и известью почвы.

Синонимика

Хозяйственное значение и применение 
Растение содержит дубильные вещества, кремниевую кислоту, сапонины, эфирные масла. Препараты на его основе обладают противовоспалительным и ранозаживляющим действием, в народной медицине их используют при различных простудных заболеваниях и наружных нагноениях.

Хотя пикульник красивый является распространённым сорняком, из-за своих привлекательных цветков он выращивается в культуре.

Пикульник красивый даёт медоносным пчёлам много нектара и пыльцы-обножки.

Примечания

Литература 
 
 Haeupler H., Muer Th. Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. — Stuttgart: Eugen Ulmer, 2000. — ISBN 3-8001-3364-4.
 Adler W., Oswald K., Fischer M. A. (Hrsg.) Exkursionsflora von Österreich. — Stuttgart/Wien: Eugen Ulmer, 1994. — ISBN 3-8001-3461-6.
 Binz A. (Begr.), Heitz C. Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz. Mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Bestimmungsbuch für die wildwachsenden Gefässpflanzen. — 18. vollst. überarb. u. erw. Auflage. — Basel: Schwabe & Co., 1986. — ISBN 3-7965-0832-4.
 Oberdorfer E., Müller Th. (Mitarb.) Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 6. überarb. und erg. Auflage. — Stuttgart: Eugen Ulmer, 1990. — ISBN 3-8001-3454-3.
 Garcke A. (Begr.), von Weihe K. (Hrsg.) Illustrierte Flora. Deutschland und angrenzende Gebiete. Gefäßkryptogamen und Blütenpflanzen. — 23. Auflage. — Verlag Paul Parey, 1972. — ISBN 3-489-68034-0.

Ссылки 

 
 Ботаническое описание на FloraWeb

Яснотковые
Флора Европы
Флора Азии
Сорные растения
Ядовитые растения
Лекарственные растения
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в 8-м издании Gardeners Dictionary